

Codici 
 ALW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Walla Walla (Washington) (Stati Uniti)
 alw – codice ISO 639-3 della lingua alaba-k'abeena

Geologia 
  ALW – Calcescisti con livelli marmorei – sintema stratigrafico del Piemonte